Самношк, самнорск, «общий норвежский» (нор. Samnorsk) — планировавшаяся языковая норма и языковая политика Норвегии, доминировавшая в 1950-х и 1960-х годах.

Описание и история 
Цель политики состояла в том, чтобы создать общий норвежский язык, объеденив два официальных языка: букмол и нюношк.

Слово «самношк» впервые было использовано Арне Гарборгом в 1877 году, но традиционно создателем этого слова считается профессор Мольтке Мо из-за статьи 1909 года, в которой он впервые использовал это слово.

Самношк был массово отвергнут населением, а противники проводимой политики организовали «Движение родителей против Самношка». В 1950-х годах Самношкский спор был одним из важнейших и ожесточённых политических вопросов в Норвегии. В наши дни норвежские власти официально больше не принимают идею Самношка.

Лингвистические реформы (1981, 2003) либерализовали официальный букмол и снова приблизили его к риксмолу.

Самношк до сих пор упоминают в уничижительном смысле с помощью термина «радикальный букмол», содержащий нюношкские или диалектные выражения.

Интересные факты 
 В романе «Пламя над бездной» американского писателя-фантаста Вернора Винджа, самношк становится общепринятым языком у жителей космических колоний.

Примечания 

Норвежский язык
XX век в Норвегии